Miasta w USA:
 Rainbow City – miasto w stanie Alabama, w hrabstwie Etowah
 Rainbow City – jednostka osadnicza w stanie Arizona, w hrabstwie Navajo